«Фунтик и огурцы» — советский рисованный мультфильм, снятый в 1960 году на студии «Союзмультфильм» по мотивам рассказа Николая Носова.

Сюжет 
Мальчик по имени Фунтик (в рассказе его зовут Котькой) отправился в лес за грибами. Но грибы спрятались от него. Тогда он наполнил корзину огурцами на чужом огороде. Дома бабушка потребовала, чтобы он вернул огурцы обратно. Мальчик не хотел нести огурцы, но устыдился и всё-таки отнёс и извинился перед сторожем.

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Леонид Аристов
 Автор сценария: Николай Носов
 Художник: Светозар Русаков
 Композитор: Мечислав Вайнберг
 Оператор: Елена Петрова
 Звукооператор: Николай Прилуцкий
 Художники-мультипликаторы:
 Майя Бузинова, Игорь Подгорский,
 Иосиф Доукша, Фаина Епифанова,
 Владимир Арбеков, Владимир Зарубин,
 Ефим Гамбург, Владимир Капнинский,
 Леонид Каюков, Сергей Маракасов
 Декоратор — Галина Невзорова
 Редактор — Аркадий Снесарев
 Роли озвучивали
 Агарь Власова — Фунтик
 Елена Понсова — бабушка Фунтика
 Анатолий Папанов — огородный сторож
 Феликс Иванов — огурцы / грибы

О мультфильме 
В докладе Ивана Иванова-Вано о постановлении ЦК КПСС о мерах по улучшению руководства развитием художественной кинематографии, мультфильм был упомянут как один из самых неудачных мультфильмов Советской мультипликации снятых в период с 1960 по 1962 годы.

Литература 
  .
Н. Носов «Фунтик и огурцы» с.121-136.

Примечания

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1961 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы о детях
Экранизации произведений Николая Носова